Der Mondkrater Ptolemaeus – eine ausgedehnte, 150 km große Wallebene – liegt fast in der Mitte der von der Erde sichtbaren Mondhälfte. Er befindet sich in einer schwach verkraterten Region zwischen den Ebenen Sinus Medii und Mare Nubium.

Zusammen mit den Mondkratern Alphonsus und Arzachel bildet er eine Art Dreigestirn in der Mitte der Mondscheibe. Die auffällig glatte Wallebene von Ptolemaeus folgt genau der Mondkrümmung und ist vollständig von Lava aufgefüllt, hat aber keinen Zentralberg. Der Kraterwall überragt die Ebene etwa 2400 m hoch. In seinem Inneren erzeugten spätere Einschläge noch eine Anzahl kleinerer Krater, von denen ein tiefer mit 9 km Durchmesser am besten sichtbar ist und den Namen Ammonius erhielt. Direkt nördlich von ihm ist bei tiefem Sonnenstand (siehe Terminator) ein stark erodierter "Geisterkrater" zu erkennen.

Ptolemaeus ist der älteste Krater in dieser Region. Seine Ebene wird teilweise auch durch Auswurf des Einschlages bedeckt, der den Krater Alphonsus entstehen ließ. Die Ränder von Ptolemaeus und Alphonsus werden durch ein auffallendes System von parallelen Kanten und Gräben geschnitten, die „Imbrium Skulptur“ genannt wird, weil sie vom Mare Imbrium ausstrahlt.

Weblinks 
 

Einschlagkrater (Mond)
Claudius Ptolemäus
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 12345